Sporting Challenger — международный мужской профессиональный теннисный турнир, проводящийся с 2002 года в мае-июле на грунтовых кортах теннисного клуба «Circolo della Stampa – Sporting» в Турине (Италия). Турнир относится к разряду Tretorn SERIE+, наиболее престижных турниров Мирового тура ATP Challenger. Призовой фонд в 2010 году составлял 85 тысяч евро плюс оплату за проживание при турнирной сетке, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар. Победитель получал 110 рейтинговых очков и 12,5 тысяч евро (победители в парном разряде получали 5,250 евро).

Победители и финалисты 
Самым титулованным участником турнира является аргентинец Карлос Берлок, три раза побеждавший в одиночном разряде и дважды в парах (оба раза с Фредерику Жилом из Португалии). Помимо Жила, ещё один теннисист, Потито Стараче, является двукратным победителем турнира, выиграв его по одному разу в одиночном и парном разряде. В общей сложности хозяева корта выиграли турнир в одиночном разряде четыре раза, в том числе трижды подряд в 2008—2010 годах. В парном турнире дважды первенствовали чисто итальянские пары.

Из представителей бывших советских республик в финале турнира в одиночном разряде играл только выступавший за Узбекистан Вадим Куценко. Куценко, а также россияне Денис Голованов и Дмитрий Турсунов и белорус Владимир Игнатик, играли в финале парного турнира, но ни одному из них не удалось его выиграть.

Одиночный разряд

Парный разряд

Ссылки 
 Сайт турнира 

Италия
Теннисные турниры в Италии
Международные спортивные соревнования в Турине